Amelot steht für:

 Daniel Amelot (1935–2016), französischer Jazz-Bassist
 Le Mesnil-Amelot, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne